Encoeliopsis — рід грибів родини Helotiaceae. Назва вперше опублікована 1932 року.

Класифікація 
До роду Encoeliopsis відносять 8 видів:
 Encoeliopsis bresadolae
 Encoeliopsis ericae
 Encoeliopsis johnstonii
 Encoeliopsis laricina
 Encoeliopsis ledi
 Encoeliopsis multiseptata
 Encoeliopsis oricostata
 Encoeliopsis rhododendri

Примітки

Джерела 
 Nannfeldt, J.A. 1932. Studien über die Morphologie und Systematik der nichtlichenisierten inoperculaten Discomyceten. Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis. 8(2):1-368 - P.306

Роди грибів